Localidades
Itatiaia, município do estado do Rio de Janeiro
Parque Nacional de Itatiaia 
Itatiaia (Belo Horizonte), bairro
Itatiaia (Goiânia), bairro

Outros
Rádio Itatiaia
Edifício Itatiaia

Desambiguações de topônimos